

Prénom 

Carlota est un prénom féminin espagnol et portugais équivalent à .

Personnalité 
 Carlota, une femme cubaine esclave d'origine africaine

Toponymie 

 , une île des Philippines.
 La base aérienne Generalísimo Francisco de Miranda, à Caracas (Venezuela) est couramment appelée base aérienne de La Carlota (base Aérea de La Carlota).

Prénom féminin
Prénom espagnol
Prénom portugais

pt:Carlota